Cintia hace referencia a varios artículos:

Biología
Cintia, género de la familia Cactaceae.

Personas
Cintia Bolio, feminista y caricaturista mexicana.
Cintia Angulo Leseigneur, empresaria mexicana.

Nombres femeninos